

Янополе — село в гміні Червонка Маковського повіту Мазовецького воєводства
 Янополе — село в гміні Нове Място Плонського повіту Мазовецького воєводства